Debunne est un nom propre belge qui peut faire référence à : la

Patronyme 

 August Debunne (1872-1963), homme politique belge ;
 Georges Debunne (1918-2008), syndicaliste belge ;
 Oscar Debunne (1921-2006), homme politique belge.

Voir aussi 
 Bunne, village néerlandais de la commune de Tynaarlo dans la province de Drenthe.

Patronyme belge